Joffroy ist der Familienname folgender Personen: 

 Alix Joffroy (Alexis Joffroy; 1844–1908), französischer Neurologe und Psychiater
 Pierre Joffroy (1929–2008), französischer Schriftsteller, Dramaturg und Journalist
 René Joffroy (1915–1986), französischer Archäologe

Siehe auch:
 Jouffroy